Spring River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Spring River (Beaufortsee), Zufluss der Beaufortsee im Territorium Yukon

in den Vereinigten Staaten:
 Spring River (Black River), Nebenfluss des Black River bei Black Rock, Arkansas und Missouri
 Spring River (Deschutes River), Nebenfluss des Deschutes River (Columbia River), Oregon
 Spring River (Neosho River), Nebenfluss des Neosho River bei Wyandotte, Oklahoma, Kansas und Missouri
 Spring River (North Umpqua River), Nebenfluss des North Umpqua River beim Lemolo Lake, Oregon
 Spring River (West Branch Narraguagus River), Nebenfluss des West Branch Narraguagus River, Maine

Siehe auch:
 Spring River Township